Cambre peut désigner :

Toponymes 

 La Cambre (nom provenant du  néerlandais Kameren, issu du latin camera, chambre) en Belgique où se situent :
 L'abbaye de la Cambre, site historique qui héberge, entre autres, l'Institut géographique national belge ;
 L'église paroissiale Notre-Dame de la Cambre et Saint-Philippe Néri ;
 Le bois de la Cambre (ou de La Cambre), en Région de Bruxelles-Capitale ;
 Le Lac du bois de la Cambre ;
 Les châteaux d'eau du bois de la Cambre ;
 L'École nationale supérieure des arts visuels (ENSAV) de La Cambre, ou La Cambre arts visuels, l’une des principales écoles d’art et de design de Belgique ;
 Le boulevard de la Cambre;
 L'avenue du Bois de la Cambre.
 Le square du Val de la Cambre
 La faculté d'architecture La Cambre-Horta de l'université libre de Bruxelles, même si elle ne se situe plus à La Cambre même.

 Cambre, une commune de la province de La Corogne en Galice (Espagne).

 La Cambre (nom d'origine celtique), ruisseau de la Mayenne.